Jianyang Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jianyang Shi (härad i Kina, Sichuan), 
 Jianyang Shi (härad i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar